Premier League 2011/2012 var den 20:e säsongen av Premier League och den 120:e säsongen av Englands högsta division i fotboll för herrar. Spelschemat släpptes den 17 juni 2011, serien pågick mellan den 13 augusti 2011 och 13 maj 2012. Bland de 20 lagen i serien flyttades Queens Park Rangers, Norwich City och Swansea City upp från föregående säsongs Football League Championship. De ersatte nedflyttade West Ham United, Blackpool och Birmingham City. Swansea City blev det första icke-engelska laget att spela i Premier League.

Manchester United var regerande mästare efter att ha vunnit sin 19:e ligatitel föregående säsong. Vinnare blev Manchester City.

Deltagande lag 
Lagen som slutade som de tre sista säsongen 2010/2011 blev nedflyttade till Football League Championship 2011/2012. West Ham United slutade sist och lämnade efter sex år Englands högsta serie. Blackpool och Birmingham City blev även de nedflyttade till Football League Championship.

Queens Park Rangers som vann Football League Championship 2010/2011 och tvåan Norwich City blev direkt uppflyttade efter säsongen var slut. Queens Park Rangers är i Premier League för första gången på femton år, medan Norwich City återvänder efter sex års frånvaro, vilket är andra gången de blivit uppflyttade i Premier League och det första laget sedan Manchester City att göra det på elva år. Det sista laget som blev uppflyttade valdes genom playoff-finalen i Championship den 30 maj 2011, där Swansea City besegrade Reading med 4–2 och blev det första walesiska laget någonsin i Premier League.

 1 Molineux genomgår för närvarande en ombyggnad, vilket gör att dess kapacitet minskat. Kapaciteten kommer att stiga till 27 828 senare på säsongen.

Klubbinformation  
(uppdaterad 1 April 2012)

 1 Aurasma är ett dotterbolag till Autonomy

Dessutom presenterade Nike inför säsongen en ny design på sina matchbollar (vita från augusti till oktober och mars till maj, gula från november till februari) kallad Seitiro, med en modifierad eldflammsdesign.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Säsongsstatistik

Skytteliga

Assistliga

Tränarbyten 
(Uppdaterat 28 dec 2011)

Målgörande 
(uppdaterat 28 dec 2011)
Säsongens första mål: Luis Suárez för Liverpool mot Sunderland (13 augusti 2011)
Säsongens snabbaste mål: 26 sekunder - Robin van Persie för Arsenal mot Sunderland (16 oktober 2011)
Säsongens senaste mål: 93 minuter och 1 sekund - Kenwyne Jones för Stoke City mot Norwich City (21 augusti 2011)

Största vinstmarginal: 6 mål
Manchester United 8-2 Arsenal FC (28 augusti 2011)
Fulham 6-0 Queens Park Rangers (2 oktober 2011)
Målrikaste match: 10 mål
Manchester United 8-2 Arsenal FC (28 augusti 2011)
Flest mål gjorda i en match av ett lag: 8 mål
Manchester United 8-2 Arsenal FC (28 augusti 2011)
Flest gjorda mål i en match av ett förlorande lag: 3 mål
Blackburn Rovers 4–3 Arsenal FC (17 september 2011)
Chelsea 3–5 Arsenal FC (29 oktober 2011)

Försvarande av mål
(uppdaterat 28 dec 2011)
Flest hållna nollor: 10
Manchester United
Minst hållna nollor: 0
 Blackburn Rovers
 Norwich City

Anmärkningslista

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

2011 i Storbritannien
2012 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2011/2012
2011/2012